Ро́берт (Бо́бби, Боб) Ко́ул () — несколько людей:

  (1868—1911; настоящее имя Роберт Аллен Коул) — афро-американский композитор, актёр, драматург, театральный продюсер и режиссёр.
  (род. 1933; настоящее имя Роберт Сесил Коул) — канадский кёрлингист, позднее — спортивный комментатор.
 Коул, Роберт Джордж (1915—1944) — герой Второй мировой войны, один из двух солдат 101-й воздушно-десантной дивизии, которые были награждены Медалью Почёта.

См. также 
  (род. 1929) — американский писатель, детский психиатр, профессор Гарвардского университета.